Anderson er en variant af det svenske efternavn Andersson eller det dansk-norske Andersen. Det er bl.a. et meget udbredt efternavn i USA. Derudover er Anderson også navnet på:
 Anderson Luís de Abreu Oliveira – en brasiliansk fodboldspiller (født 1988)
 Anderson (månekrater) – et nedslagskrater på månen
 Anderson, Indiana – en by i Indiana, USA
 Anderson, South Carolina – en by i South Carolina, USA
 Anderson, Texas – en by i Texas, USA
 Anderson County, Texas – et amt i Texas, USA

Personer med efternavnet Anderson 
 Anthony Anderson – amerikansk skuespiller (født 1970)
 Arn Anderson (Martin Anthony Lunde) – amerikansk wrestler (født 1958)
 Brett Anderson – engelsk musiker (født 1967)
 Eugenie Anderson – amerikansk diplomat (1909-1997)
 Gillian Anderson – amerikansk skuespillerinde (født 1968)
 Ian Anderson – skotsk musiker (født 1947)
 James Anderson – skotsk frimurer (1680-1739)
 Jesse Anderson – amerikansk morder og mordoffer (1957-1994)
 Kenneth Lewis Anderson – amerikansk jurist og politiker (1805-1845)
 Michael Anderson – amerikansk astronaut (1959-2003)
 Pamela Anderson – canadisk-amerikansk model og skuespillerinde (født 1967)
 Phil Anderson – australsk cykelrytter (født 1958)
 Paul Thomas Anderson – amerikansk filminstruktør (født 1970)
 Poul Anderson – amerikansk forfatter (1926-2001)
 Richard H. Anderson – amerikansk officer (1821-1879)
 Sam Anderson – amerikansk skuespiller (født 1945)
 Stikkan Anderson – svensk sangskriver (1931-1997)
 Wes Anderson – amerikansk filminstruktør og manuskriptforfatter (født 1969)

Efternavne